Beldros é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Amaranthus blitum
 Amaranthus blitum subsp. blitum